Eleonora z Viseu (2. května 1458 Beja – 17. listopadu 1525 Lisabon) byla portugalská královna, manželka portugalského krále Jana II. Byla druhá portugalská královna, která nebyla cizinkou.

Život 
Narodila se jako dcera vévody Ferdinanda z Viseu a vnučka krále Eduarda I. Infant Jan II. se s Eleonorou oženil 22. ledna 1470. Nevěstě bylo dvanáct a ženichovi patnáct let. Část dětství strávili spolu a dobře se znali. Manželovi porodila dva syny:
 Alfons (18. května 1475 – 13. července 1491), ⚭ 1490 Isabela (2. října 1470 – 23. srpna 1498), španělská infantka
 Jan (*/† 1483)

Potom co se v roce 1481 Jan stal králem, tak v roce 1483 byl obviněn ze zrady a popraven Fernando II. z Braganzy manžel Isabely z Viseu, sestry Eleonory. V roce 1484 Jan osobně popravil Eleonořina staršího bratra Dioga, vůdce portugalské šlechty, který se stavěl proti králově politice.

Jan a Eleonora přežili oba své syny. Eleonora odporovala manželovu přání, aby se jeho dědicem stal jeho nemanželský syn. Obrátila se na papeže, který ji podpořil a dědicem trůnu uznal Eleonořina mladšího bratra Manuela. Král Jan zemřel v roce 1495. Když Manuel nastoupil na trůn, Eleonora se usadila v Xabregas.

Když mezi léty 1500 až 1502 neměla Eleonora ani Manuel dědice trůnu, stala se Eleanora sama dědicem trůnu. Jelikož neměla žádné děti, odmítla učinit přísahu jako dědic ve prospěch její sestry Isabely z Viseu. V roce 1502 se narodil dědic portugalského trůnu Jan III. Portugalský. Eleonora se v závěru života věnovala charitě.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Avizové
Portugalské královny
Portugalské infantky
Princezny z Portugalska
Lidé z Caldas da Rainha
Narození 2. května
Narození v roce 1458
Narození v Beje (Portugalsko)
Úmrtí v Lisabonu
Úmrtí 17. listopadu
Úmrtí v roce 1525
Ženy